Лаурушас () — литовская фамилия. Известные носители:

 Лаурушас, Витаутас (род. 1930) — литовский композитор, педагог, общественный деятель.
 Лаурушас, Томас (род. 1996) — литовский шахматист.